Caxias bezeichnet

 Caxias (Portugal), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Oeiras, Portugal
 Caxias (Maranhão), Stadt in Maranhão, Brasilien
 Caxias do Sul, Stadt in Rio Grande do Sul, Brasilien
 Duque de Caxias, Stadt bei Rio de Janeiro, Brasilien
 Caxias do Extremo, der alte Name des osttimoresischen Ortes Batugade.

 Kurzform von SER Caxias do Sul, brasilianischer Fußballverein

 eine Kurzform von Luís Alves de Lima e Silva, Herzog von Caxias